Majasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Majasaari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,47, long 27,22),  (78 ha)
 Majasaari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,47, long 26,85),  (19 ha)
 Majasaari (ö i Saarijärvi),  (1,1 km²)
 Majasaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä, lat 62,02, long 25,33),  (1 ha)
 Majasaari (ö i Nyland), Helsingfors,  (1 ha)
 Majasaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä, lat 61,79, long 25,45),  (3 ha)
 Majasaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,22, long 26,82),  (7 ha)
 Majasaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 61,91, long 25,50),  (0 ha)
 Majasaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 61,88, long 25,70),  (2 ha)
 Majasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,43, long 28,83),  (9 ha)
 Majasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,88, long 31,12),  (0 ha)
 Majasaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki),  (1 ha)
 Majasaari (ö i Birkaland, Nordvästra Birkaland, lat 61,87, long 23,36),  (2 ha)
 Majasaari (ö i Birkaland, Nordvästra Birkaland, lat 62,00, long 23,34),  (5 ha)
 Majasaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski, lat 62,71, long 25,86),  (1 ha)
 Majasaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski, lat 62,70, long 26,05),  (24 ha)
 Majasaari (ö i Mellersta Finland, Keuruu),  (0 ha)
 Majasaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,15, long 28,33), 
 Majasaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola, lat 60,99, long 27,09),  (0 ha)
 Majasaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,01, long 27,68),  (1 ha)
 Majasaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,04, long 28,77), 
 Majasaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski, lat 62,58, long 26,26), 
 Majasaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,46, long 29,33),  (2 ha)
 Majasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,98, long 29,60),  (0 ha)
 Majasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,45, long 31,14),  (1 ha)
 Majasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,28, long 27,04),  (2 ha)
 Majasaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,48, long 30,10), 
 Majasaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa),  (0 ha)
 Majasaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,09, long 28,28),  (3 ha)
 Majasaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,98, long 26,62),  (27 ha)
 Majasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,72, long 29,37),  (2 ha)
 Majasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,82, long 29,26), 
 Majasaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,86, long 26,36),  (0 ha)
 Majasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,19, long 28,51),  (5 ha)
 Majasaari (ö i Satakunta), Norra Satakunta,  (8 ha)
 Majasaari (ö i Muurame, Muuratjärvi),  (17 ha)
 Majasaari (ö i Muurame, Saarenkylä),  (35 ha)
 Majasaari (ö i Vaajakoski),  (3 ha)
 Majasaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,27, long 26,19), 
 Majasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,99, long 29,30),  (10 ha)
 Majasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio),  (0 ha)
 Majasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,16, long 29,24),  (0 ha)
 Majasaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,31, long 29,52), 
 Majasaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,12, long 29,88),  (1 ha)
 Majasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,58, long 29,23),  (2 ha)
 Majasaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,75, long 23,74),  (2 ha)
 Majasaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,84, long 23,82),  (9 ha)
 Majasaari (ö i Södra Karelen, Imatra),  (7 ha)
 Majasaari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,47, long 26,99),  (10 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar